Српска коалиција може бити:

 у најопштијем значењу, било која коалиција са српским предзнаком
 Српска коалиција (Црна Гора, 2012), бивша изборна коалиција у Црној Гори
 Српска коалиција (Црна Гора, 2017), политичка коалиција у Црној Гори
 Српска коалиција за Републику Српску, бивша политичка коалиција у Републици Српској (1998)
 Хрватско-српска коалиција, бивша политичка коалиција у Хрватској и Славонији, почетком 20. века

Види још
 Српска странка (вишезначна одредница)